Miejscowości w USA:
 Franklin Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Franklin Park – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Franklin Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Franklin Park – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny